Krystyna Dąbrowska (1906 - 1944) – rzeźbiarka, sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Krystyna Dąbrowska (ur. 1973) – szachistka, arcymistrzyni
 Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) – poetka, graficzka, tłumaczka oraz autorka słuchowisk radiowych